«Била́йн» (с октября 2021 года стилизуется как «билайн») — торговая марка компании ВымпелКом, под которой её дочерние компании оказывают телекоммуникационные услуги (в первую очередь, услуги мобильной связи) в России (компания «Вымпел-Коммуникации») и странах СНГ.

Компания «ВымпелКом» была основана в 1992 году и официально зарегистрирована 15 сентября 1992 года. 15 сентября считается Днём рождения компании «ВымпелКом» (работающей под торговой маркой «билайн»).

Деятельность 
Под маркой «билайн» оказываются услуги сотовой (GSM, UMTS и LTE) и фиксированной связи, проводного (FTTB) и беспроводного (Wi-Fi, «билайн WiFi») высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения («Домашнее цифровое телевидение билайн» и «Мобильное ТВ»).

В августе 2019 года компания запустила сервис на основе искусственного интеллекта «BeelineAI-Поиск», который поможет оперативнее находить пропавших людей.
Сервис разработан специально для поддержки поисковых задач «Лиза Алерт».

Предоставление безвозмездного доступа в интернет для социальных сайтов.

2 ноября 2022 года холдинг VEON заявил о продаже принадлежащей ему российской компании «ВымпелКом» (работает под брендом «билайн»)

Рейтинги 
До 2011 года «билайн» был самым дорогим брендом России по версии Interbrand. Бренд «билайн» — один из двух российских брендов (наряду с «МТС»), вошедших в список 100 крупнейших мировых торговых марок, составленный в апреле 2009 года британской газетой Financial Times, заняв в нём 72-е место. В рейтинге европейских брендов (по версии European Brand Institute) в 2009 году занял 39-е место.

Весной 2011 года «билайн» выбыл из списка ста самых дорогих брендов мира (по версии ), уступив второе место по России «Сбербанку». В компании объяснили результаты тем что в 2009—2010 годах были существенно сокращены рекламный бюджет и расходы на продвижение бренда.

«билайн» входит в Топ-5 по радиоразмещениям и размещениям наружной рекламы, а также в Топ-30 рекламодателей по всем медиа, согласно рейтингу рекламодателей Sostav.

С третьего квартала 2018 года до четвёртого квартала 2020 года компания существенно теряла позиции. Согласно статистике компании, количество абонентов ПАО «ВымпелКом» уменьшилось вплоть до 49,7 миллионов в третьем квартале 2020 года.
По результатам опросов, основные причины переносов номеров в сети других операторов становится некачественное обслуживание.

Брендинг 
Оператор глобально менял корпоративный стиль дважды за свою историю, а также сменил ряд слоганов.

Первоначально фирменными цветами компании были синий, белый и жёлтый, а логотип компании представлял собой надпись «Би Лайн» со стилизованным силуэтом пчелы.

В апреле 2005 года оператор провёл масштабную смену корпоративного стиля: фирменными цветами стали чёрный, жёлтый и белый, в оформлении стала использоваться тема чередующихся между собой чёрных и жёлтых полос. Был полностью изменён логотип (представлял собой круг с чёрными и жёлтыми полосами, и надписью «Билайн» рядом с ним), разработанный британским дизайнером Майлзом Ньюлином. Редизайн был проведён агентством . Через год, в 2006 году появился новый слоган «Живи на яркой стороне».

В октябре 2021 года компания объявила о смене логотипа впервые за 16 лет, а также о смене слогана. В новой версии название пишется со строчной буквы, круг изменён на стилизованный шар с чёрными и жёлтыми полосами в проекции, а новый слоган звучит как «На твоей стороне». Разработкой обновлённого бренда занимались сотрудники компании при участии креативного агентства Contrapunto из группы BBDO. Также словолитней Contrast Foundry были разработаны новые фирменные шрифты Beeline Sans и Beeline Hand. Рекламную кампанию, приуроченную к обновлению, готовило агентство Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia).

Список кодов 
Билайн использует следующие коды в РФ:
 +7(902)
 +7(903)
 +7(905)
 +7(906)
 +7(908)
 +7(909)
 +7(960—969)
 +7(980)
 +7(983)
 +7(986)
В Узбекистане:

 +998(90)
 +998(91)
В Казахстане:

 +7(771)
 +7(776)
 +7(777)
 +7(705)

Примечания

См. также 
 МТС
 МегаФон
 Tele2 Россия

Ссылки 

 
 Годовые отчёты билайн

Торговые марки России
Вымпел-Коммуникации
Интернет-провайдеры Москвы
Появились в 1993 году в России
1993 год в Москве